ifj. Bogsch Árpád (1919–2004) jogász, az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) főigazgatója
 Bogsch Árpád (1886–?) jogász